Tra le competizioni dello sci alpino ai XVI Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante maschile si disputò martedì 18 febbraio sulla pista La face de Bellevarde di Val-d'Isère; l'italiano Alberto Tomba vinse la medaglia d'oro, il lussemburghese Marc Girardelli quella d'argento e il norvegese Kjetil André Aamodt quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era lo stesso Tomba, che aveva vinto la gara dei XV Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Nakiska precedendo l'austriaco Hubert Strolz (medaglia d'argento) e lo svizzero Pirmin Zurbriggen (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era l'austriaco Rudolf Nierlich, vincitore a Saalbach-Hinterglemm 1991 davanti allo svizzero Urs Kälin e allo svedese Johan Wallner.

Con 131 sciatori al via, fu la più partecipata gara della storia dello sci alpino ai Giochi olimpici; inoltre con la sua vittoria Tomba divenne il primo campione olimpico uscente a confermarsi nell'edizione successiva.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC+1)
Pista: La face de Bellevarde
Partenza: 2 220 m s.l.m.
Arrivo: 1 836 m s.l.m.
Dislivello: 384 m
Porte: 47
Tracciatore: Rainer Mutschler (Germania)

2ª manche:
Ore: 14.00 (UTC+1)
Pista: La face de Bellevarde
Partenza: 2 220 m s.l.m.
Arrivo: 1 836 m s.l.m.
Dislivello: 384 m
Porte: 47
Tracciatore: Didier Bonvin (Svizzera)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1992

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante maschile